Алексей Тимофеевич Тарасенко (; 6 апреля 1929 год, село Маячка — 26 ноября 2001 год, город Лохвица, Лохвицкий район, Полтавская область, Украина) — украинский советский и коммунистический деятель, организатор сельскохозяйственного производства, первый секретарь Лохвицкого райкома Компартии Украины Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1988).

Биография 
Родился 1 ноября 1921 года в селе Маячка в крестьянской семье. Свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Щорса Нехворощанского района после освобождения в 1944 году Полтавской области от немецких захватчиков. В 1948 году окончил Андреевский зоотехнический техникум, получив специальность зоотехника. В этом же году был направлен на работу зоотехником в Козельщинском районном отделе сельского хозяйства. Вступил в КПСС во время срочной службы в Советской армии. После армии был назначен вторым секретарём и через год — первым секретарём Новохворощанского райкома ЛКСМУ.

С 1961 года — главный государственный инспектор по заготовке сельскохозяйственной продукции Лохвицкого района, второй секретарь Лазорковского райкома КПУ, председатель колхоза «Авангард» Пирятинского района.

В 1970 году избран первым секретарём Лохвицкого райкома КПУ. Принимал участие в организации сельскохозяйственного производства, строительстве социальных и производственных объектов района. В 1984 году под руководством Алексея Тарасенко Лохвицкий район собрал высокий урожай зерновых культур, за что получил переходящее Красное знамя ЦК КПУ и Совета министров УССР. В 1988 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся результаты, достигнутые в увеличении производства сельскохозяйственной продукции на основе освоения интенсивных технологий и передовых методов организации труда в земледелии и животноводстве и проявленную трудовую доблесть».

После выхода на пенсию проживал в городе Лохвица, где скончался в 2001 году. Похоронен на центральном кладбище Лохвицы.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1988 года
 Орден Ленина — дважды
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»

Литература 
Тарасенко Олексій Тимофійович [Некролог] // Зоря. — 2001. — 30 лист.

Ссылки 

 Тарасенко Олексій Тимофійович. Герой Соціалістичної Праці (1988)

Первые секретари районных комитетов КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС